Мія-сан, Мія-сан — японська популярна військова пісня 1868 року, створена на початку періоду Мейдзі
 Мія (1990) — українська співачка
 Фарук Мія (1997) — угандійський футболіст
 Мія Сантороміто (1985) — австралійська ватерполістка, олімпійська медалістка
 Мія Колуччі